Schneider:
 Schneider — общепринятое обозначение имени систематика живой природы, которое добавляется к научным (латинским) названиям некоторых биологических таксонов и указывает на то, что автором этих наименований является Иоганн Готлоб Шнайдер.

 Компании
 Schneider Electric — французская машиностроительная компания, ранее была широко известна как производитель вооружения.
 Schneider Kreuznach — немецкий производитель оптики.
 Schneider’s Bakery — телевизионная производственная компания.

 Другое
 Schneider CA1 — французский пехотный танк времён Первой мировой войны.
  — аргентинская торговая марка пива.

См. также 
 Шнайдер